Rio Yurumangui kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río Yurumanguí, vattendrag, Valle del Cauca, 
 Río Yurumangui, vattendrag, Valle del Cauca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar